Франко Фода (; ) — немецкий футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника.

Карьера игрока 
Воспитанник футбольного клуба «Визенау Майнц». Позже играл в молодёжных составах клубов «Майнц 05» и «Кайзерслаутерн». Профессиональную карьеру начал в сезоне 1983/84 в «Кайзерслаутерне». Сыграл три матча. Затем Фода выступал в клубах «Арминия» и «Саарбрюккен». В 1987 году Фода вернулся в «Кайзерслаутерн», играл в клубе три последующих сезона. В декабре 1987 года сыграл два матча за сборную ФРГ: против сборных Бразилии (1:1) и Аргентины (0:1).

В 1990 году Фода перешёл в «Байер 04», где стал одним из ключевых игроков защиты. Затем выступал в «Штутгарте», швейцарском «Базеле» и австрийском «Штурме». В 2001 году завершил карьеру игрока, когда ему было 35 лет.

Карьера тренера 
Тренерскую карьеру Фода начал с должности помощника тренера в «Штурме». С сентября по ноябрь 2002 года временно занимал должность ассистента главного тренера. Затем Фода занимал пост главного тренера до прихода Жильбера Гресса 4 июня 2003 года. Далее Фода стал тренировать дубль. 1 июня 2006 года Фода снова стал главным тренером. Под руководством Фоды «Штурм» выиграл чемпионат Австрии в сезоне 2010/11 и Кубок Австрии в сезоне 2009/10. Фода покинул пост главного тренера 12 апреля 2012 года после того, как «Штурм» вылетел с Кубка Австрии.

22 мая 2012 года Фода был назначен главным тренером «Кайзерслаутерна», который только что оказался во втором дивизионе после двух сезонов в Первой Бундеслиге. 29 августа 2013 года Фода был уволен с поста главного тренера.

30 сентября 2014 года Фода вернулся на пост главного тренера в «Штурм», в котором проработал 3 года.

В октябре 2017 года стал главным тренером сборной Австрии.

Статистика тренера

Матчи Сборной Австрии под руководством Франко Фоды 

Итого: матчей: 8 ; победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2.

Достижения

Как игрок 
 «Кайзерслаутерн»
 Обладатель Кубка Германии: 1989/90
 «Байер 04»
 Обладатель Кубка Германии: 1992/93
 «Штурм»
 Чемпион Австрийской Бундеслиги: 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Австрии: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Австрии: 1999

Как тренер 
 «Штурм»
 Обладатель Кубка Австрии: 2009/10
 Чемпион Австрийской Бундеслиги: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Штурм»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Штурм»
Тренеры ФК «Кайзерслаутерн»
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Цюрих»